Afterglow (álbum de Crowded House)
Afterglow (álbum de Electric Light Orchestra)
Afterglow (álbum de Sarah McLachlan)
Afterglow (filme de 1997), com Nick Nolte e Julie Christie
Afterglow (canção), de Ed Sheeran

Desambiguações de música